|}

Hinweis: Die Bezeichnung Gebäude in Kursivschrift wurde redaktionell eingefügt. In der vorliegenden Denkmalliste sind diese Hinweise nicht enthalten, jedoch liegt eine Stellungnahme der Unteren Denkmalbehörde vor, die diesen Sachverhalt bestätigt.

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Nümbrecht

Weblinks 

Numbrecht
!